Mníšek è un comune della Repubblica Ceca nel distretto di Liberec.

Esistono altri toponimi contenenti il termine Mníšek:

Mníšek pod Brdy, comune del distretto di Praha-západ

Mníšek nad Hnilcom, comune del distretto di Gelnica
Mníšek nad Popradom, comune del distretto di Stará Ľubovňa